Йер может означать:

 Йер () — коммуна во Франции, департамент Вар.
 Йер () — коммуна во Франции, департамент Эссонна.
 Йер (река) (англ.) — река в графстве Норфолк, Англия.

Иер 
 Иер. — сокращение книги пророка Иеремии.

См. также